Zwei in einem Auto – film del 1932 diretto da Joe May
Zwei in einem Auto – film del 1951 diretto da Ernst Marischka